Ironclad bezeichnet

 ein Historienfilm aus dem Jahr 2011, siehe Ironclad – Bis zum letzten Krieger
 eine bestimmte Art Kriegsschiff, siehe Panzerschiff
 die Besetzung Madagaskars durch die Briten im Jahre 1942, siehe Operation Ironclad